Shenzhou – jedna z tradycyjnych nazw Chin
 Shenzhou – miasto w Chinach, w prowincji Hebei, w prefekturze miejskiej Hengshui
 Program Shenzhou – chiński program lotów kosmicznych
 Shenzhou – pojazd kosmiczny
 Shenzhou 1 – bezzałogowy lot kosmiczny w 1999 roku
 Shenzhou 2 – bezzałogowy lot kosmiczny w 2001 roku
 Shenzhou 3 – bezzałogowy lot kosmiczny w 2002 roku
 Shenzhou 4 – bezzałogowy lot kosmiczny w 2003 roku
 Shenzhou 5 – załogowy lot kosmiczny w 2003 roku
 Shenzhou 6 – załogowy lot kosmiczny w 2005 roku
 Shenzhou 7 – załogowy lot kosmiczny w 2008 roku
 Shenzhou 8 – bezzałogowy lot kosmiczny w 2011 roku
 Shenzhou 9 – załogowy lot kosmiczny w 2012 roku
 Shenzhou 10 – załogowy lot kosmiczny w 2013 roku
 Shenzhou 11 – załogowy lot kosmiczny w 2016 roku
 (8256) Shenzhou – planetoida

Zobacz też 
 Shen Zhou – chiński malarz z okresu dynastii Ming